Bielenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Christabel Bielenberg (1909–2003), anglo-irische Schriftstellerin
 Hans Bielenberg (1883–1970), deutscher Kommunalpolitiker
 John Bielenberg (* 2003), deutscher Profiboxer
 Ludwig Bielenberg (* 1930), deutscher Segler
 Maren-Inken Bielenberg (* 1943), deutsche Schauspielerin
 Marie Minna Bielenberg (1897–1983), deutsche Malerin und Töpferin
 Muriel Bielenberg (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Peter Bielenberg (1911–2001), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Richard Bielenberg (1871–1929), deutscher Architekt
 Udo Bielenberg (* 1938), deutscher Bauingenieur und niederdeutscher Autor
 Walter Bielenberg (1928–2014), deutscher Verwaltungsjurist und Beamter